Higuaín est le patronyme d'une famille de footballeurs argentins : 
 Jorge Higuaín, à la retraite, a notamment évolué au Stade brestois 29.
 Gonzalo Higuaín, fils de Jorge, et frère de Frederico.
 Federico Higuaín, fils de Jorge et frère de Gonzalo.